Protoannelis meyeri är en ringmaskart som beskrevs av Herman Johannes Lam 1922. Protoannelis meyeri ingår i släktet Protoannelis och familjen Protodrilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
meyeri